

Cinema
Jack Sullivan – (1893-1946) regista 2a unità e manager di produzione, vincitore di un Premio Oscar

Sport
 John Sullivan, detto Jack (1870-?), giocatore di lacrosse statunitense
 John Francis Sullivan, detto Jack (1935-2010), cestista statunitense